Ikuma är ett släkte av spindlar. Ikuma ingår i familjen Palpimanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Ikuma